Thomas Steger ist der Name folgender Personen:

* Thomas Steger (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1966), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Steger (Eishockeyspieler) (* 1973), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer 
 Thomas Steger (Triathlet) (* 1992), österreichischer Triathlet